Die TOTO Dutch Open 2023 sind die insgesamt 50. Austragung des vom Nederlandse Darts Board (NDF) ausgetragenen Dartturniers. Es wurde vom 27. bis zum 29. Januar 2023 im De Bonte Wever in Assen ausgetragen. Am Tag zuvor, dem 26. Januar 2023 wurde zusätzlich ein Warm-up-Turnier ausgespielt.

In den Hauptkategorien gewannen zwei Niederländische Dartspieler. Zunächst sicherte sich Aileen de Graaf den Titel im Dameneinzel, in dem sie die Topfavoritin Beua Greaves aus England mit 5:2 in Legs schlagen konnte. Daraufhin setzte sich im Herreneinzel Berry van Peer mit 3:1 in Sätzen gegen den Belgier Andy Baetens durch.

Ereignisse im Vorfeld 
Die Austragung der Dutch Open 2023 wurde gemeinsam mit dem Datum am 20. August 2022 bekanntgegeben. Die Registrierung der Teilnehmer begann daraufhin am 29. September 2022 und war bis zum 8. Januar 2023 möglich.

Außerdem wurde bekanntgegeben, dass der Finaltag der Dutch Open von RTL7 live übertragen werden soll.

Am 26. Januar 2023 wurde schließlich das Warming-Up-Turnier in den Klassen Herreneinzel und Dameneinzel ausgetragen. Als Sieger gingen Wesley Plaisier und Lerena Rietbergen hervor.

Herren

Einzel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde bis zum Viertelfinale jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Bis zur Runde der letzten 256 spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs. Die folgenden drei Runden wurden dann im Modus Best of 7 Legs gespielt. Im Viertelfinale waren 5 Legs zum Sieg nötig.

Ab dem Halbfinale wurden die Partien in Sets gespielt. Ein Set gewann dabei der Spieler, der zuerst drei Legs für sich entscheiden konnte. Die Halbfinals wurden im Modus Best of 3 Sets ausgetragen, im Finale wurde Best of 5 Sets gespielt.

Deutschsprachige Teilnehmer 
Deutsche Spieler
  Christian Aust (Letzte 256)
  Tim Bahr (Letzte 4096)
  Kevin Bock (Letzte 2048)
  Karl Cron (Letzte 512)
  Jens Dieckmann (Letzte 2048)
  Jörg Faehrmann (Letzte 2048)
  Tim Fredeweß (Letzte 4096)
  Mathias Haagen (Letzte 512)
  Ole Holtkamp (Letzte 512)
  Tony Hübner (Letzte 1024)
  Max Jacobsen (Letzte 1024)
  Maximilian Johansen (Letzte 4096)
  Werner te Kaat (Letzte 2048)
  Sven Kammann (letzte 2048)
  Yasin Keskin (Letzte 512)
  Markus Kurtz (Letzte 2048)
  Dominik Lannot (Letzte 2048)
  Marcus Maier (Letzte 256)
  Ronald Mathijssen (Letzte 2048)

  David Milz (Letzte 2048)
  Bernd Mommer (Letzte 256)
  Gian-Luca Müller (Letzte 4096)
  Andreas Neu (Letzte 1024)
  Boris Nowak (Letzte 2048)
  Hans van Os (Letzte 2048)
  Sebastian Pohl (letzte 2048)
  Jan Reuther (Letzte 1024)
  Mattijs Reuvekamp (Letzte 4096)
  Yannik Sadlo (Letzte 2048)
  Nico Schunke (Letzte 128)
  Daniel Skoda (Letzte 1024)
  Mathias Sparkuhle (Letzte 256)
  Robert Staub (Letzte 2048)
  Michael Unterbuchner (Letzte 64)
  Sven Völker (Letzte 2048)
  Marvin Wanker (Letzte 4096)
  Julian Weiken (Letzte 2048)
  Dominik Wigmann (Letzte 1024)
  Jan Wüllner (Letzte 2048)

Luxemburgische Spieler
  Tom Becker (Letzte 2048)
  Philippe Hanck (Letzte 2048)
  Claude Hoffmann (letzte 1024)
  Jim Mayer (Letzte 128)
  Eric Weishaar (Letzte 2048)

Österreichische Spieler
  Leon Eder (Letzte 4096)
  Tobias Fischer (Letzte 1024)
  Georg Harucksteiner (Letzte 2048)
  Raphael Rokus (Letzte 2048)

Schweizer Spieler
  Martin Bertschmann (Letzte 2048)
  Patrick Frank (Letzte 4096)
  Gian Gladig (Letzte 4096)
  Sven Gut (Letzte 4096)
  Thomas Junghans (Letzte 128)
  Franko Kriss (Letzte 2048)
  Roman Löffel (Letzte 512)
  Markus Müller (letzte 1024)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilt sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab der Runde der letzten 64.

Doppel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann das Doppel, welches als erstes genau 701 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Viertelfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs. Im Halbfinale waren 4 Legs zum Sieg nötig, während im Finale Best of 9 Legs gespielt wurde.

Deutschsprachige Teilnehmer 
Angegeben sind alle Doppel, die unter der jeweiligen Flagge starten. Gemischte Doppel sind möglich.
Deutsche Spieler
  Tim Bahr/Andreas Neu (Letzte 1024)
  Marc Dworczak/Lars Ruschewski (Letzte 512)
  Tony Hübner/Max Jacobsen (Letzte 128)
  Werner te Kaat/Mathias Sparkuhle (Letzte 256)
  Dominik Lannot/Karl Cron (Letzte 512)
  Ronald Mathijssen/ Jeroen Mathijssen (Letzte 1024)

  David Milz/Bernd Mommer (Letzte 256)
  Matthijs Reuvekamp/ Tom Doek (Letzte 512)
  Yannik Sadlo/Yasin Keskin (Letzte 1024)
  Nico Schunke/Marcus Maier (Letzte 32)
  Tom Siemens/Harry Blaauw (Letzte 512)
  Sven Völker/Mathias Haagen (Letzte 1024)

  Marvin Wanker/Kevin Bock (Letzte 128)
  Jan Wüllner/Jan Reuther (Letzte 2048)

Schweizer Spieler
  Gian Gladig/Franko Kriss (Letzte 2048)
  Sven Gut/Thomas Junghans (Letzte 256)
  Roman Löffel/Martin Bertschmann (Letzte 1024)
  Markus Müller/Patrick Frank (Letzte 2048)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Achtelfinale.

Damen

Einzel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann die Spielerin, die als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen. Bis zur Runde der letzten 64 spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs. Danach spielte man bis zum Halbfinale Best of 7 Legs. Das Finale wurde schließlich im Modus Best of 9 Legs ausgetragen.

Deutschsprachige Teilnehmerinnen 
Deutsche Spielerinnen
  Daniela Dambek (Letzte 256)
  Angelique Japp (Letzte 128)
  Dörte Jessen (Letzte 128)
  Leonie Kammann (Letzte 128)

  Enid Meiwes-Fry (Letzte 512)
  Sarah Milkowski (Letzte 256)
  Zohreh Nourizadeh (Letzte 128)
  Wibke Riemann (Letzte 64)
  Corinna Sehnert (Letzte 256)

  Laura Soehngen (Letzte 256)
  Daniela Unterbuchner (Letzte 256)
  Ann-Kathrin Wigmann (Letzte 64)

Österreichische Spielerinnen
  Jessica Wendl (Letzte 64)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilt sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab der Runde der letzten 64.

Doppel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann das Doppel, welches als erstes genau 701 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Halbfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs, während im Finale Best of 7 Legs gespielt wurde.

Deutschsprachige Teilnehmerinnen 
Angegeben sind alle Doppel, die unter der jeweiligen Flagge starten. Gemischte Doppel sind möglich.

Deutsche Spielerinnen
  Ann-Kathrin Wigmann/Enid Meiwes-Fry (Letzte 64)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Achtelfinale.

Jugend

Jungen (U18)

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Halbfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs, während im Finale Best of 7 Legs gespielt wurde.

Deutschsprachige Teilnehmer 
Deutsche Spieler
  Luis Breuer (Letzte 64)
  Enrico Frank (Letzte 64)
  Caspar Gruß (Halbfinale)
  Pierre Behrens (Letzte 128)

  Yorick Hofkens (Viertelfinale)
  Pavel Kobyakov (Letzte 128)
  Pascal Schäfer (letzte 128)
  Adrian Schüler (Letzte 64)
  Alexander Steinmetz (Achtelfinale)

  Mats Theobald (Finale)

Österreichische Spieler
  Leon Eder (Letzte 32)
  Georg Harucksteiner (Letzte 64)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale.

Jungen (U14)

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Alle Spiele wurden über eine Distanz von Best of 5 Legs ausgetragen.

Deutschsprachige Teilnehmer 
Deutsche Spieler
  Leopold Gabriel Averbeck (Halbfinale)
  Adrian Pascal Eckert (Letzte 32)
  Bruno Herber (Letzte 32)
  Nils Herber (Letzte 32)
  Hosein Pahnavar (Letzte 32)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilt sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Halbfinale.

Mädchen

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann die Spielerin, die als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Alle Spiele wurden über eine Distanz von Best of 5 Legs ausgetragen.

Deutschsprachige Teilnehmerinnen 
Deutsche Spielerinnen
  Emily Japp (Viertelfinale)
  Kira Mertens (Halbfinale)
  Jacqueline Rantsch (Viertelfinale)

Österreichische Spielerinnen
  Jessica Wendl (Achtelfinale)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilt sich unter den Spielerinnen wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale.

Paradarts

Stehend

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Halbfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs, während im Finale Best of 7 Legs gespielt wurde.

Deutschsprachige Teilnehmer 
Deutsche Spieler
  Heiko Bohnhorst (Sieg)
  Willi Fleer (Viertelfinale)
  Tim Fabian Herrmann (Letzte 32)
  Ralf Huesmann (Halbfinale)
  Arnt Schneider (Letzte 32)
  Frank Schütter (Achtelfinale)
  Hagen Stelter (Achtelfinale)
  Gaby Wehrt (Letzte 64)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale.

Sitzend

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Halbfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs, während im Finale Best of 7 Legs gespielt wurde.

Deutschsprachige Teilnehmer 
Deutsche Spieler
  Christian Breu (letzte 32)
  Thorsten Nesse (Viertelfinale)
  Sebastian Staub (Viertelfinale)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilte sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Viertelfinale.

Doppel

Format 
Bei dem im K.-o.-System durchgeführten Turnier wurde jede Partie in Legs gespielt. Ein Leg gewann das Doppel, das als erstes genau 701 Punkte warf. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Bis zum Halbfinale spielte man über eine Distanz von Best of 5 Legs, während im Finale Best of 7 Legs gespielt wurde.

Deutschsprachige Teilnehmer 
Angegeben sind alle Doppel, die unter der jeweiligen Flagge starteten. Gemischte Doppel sind möglich.

Deutsche Spieler
  Ralf Huesmann/Heiko Bohnhorst (Sieg)
  Thorsten Nesse/Sebastian Staub (Letzte 16)
  Hagen Stelter/Arnt Schneider (Letzte 16)

Preisgeld 
Das Preisgeld verteilt sich unter den Spielern wie folgt:

Ergebnisse 
Der folgende Turnierplan zeigt die Ergebnisse ab dem Halbfinale.

Übertragung 
Das Turnier wurde Live auf dem YouTube-Kanal des Nederlandse Darts Bond übertragen. Nachdem es dort am zweiten Tag vermehrt zu Problemen kam, wurde die Übertragung schließlich auf den YouTube-Kanal der World Darts Federation verlegt. Das Bühnenprogramm am Sonntag wurde zusätzlich in den Niederlanden auf RTL7 übertragen.

Weblinks 
 Bericht bei der World Darts Federation (WDF)
 Offizielle Seite der Dutch Open Darts

Einzelnachweise 

Dartveranstaltung 2023
Sportveranstaltung in Assen
Dartwettbewerb in den Niederlanden